Чемпионат мира по санному спорту 2020 – Двойки (спринт) - спринтерские соревнования в экипажах двойках на чемпионате мира 2020 года, состоялись 14 февраля 2020 года на трассе "Санки" в Сочи (Россия).

В этих соревнованиях приняли участие 19 экипажей из 11 стран мира.

История 
На чемпионате мира 2019 года победу в этой дисциплине одержали спортсмены из Германии Тони Эггерт и Саша Бенеккен .

Призёры

Результаты

Примечания

Ссылки 

Международные спортивные соревнования в Сочи
2020 год в Краснодарском крае
Февраль 2020 года
Спорт в России в 2020 году